Парламентские выборы в Южно-Африканской Республике 1994 года прошли 26—29 апреля. Это были первые в истории страны выборы, в которых могли участвовать граждане всех рас, и, следовательно, также первые выборы со всеобщим избирательным правом для взрослых граждан. Выборы были проведены под руководством  (IEC) и стали кульминацией четырёхлетнего процесса, положившего . Одновременно с парламентскими проходили выборы в законодательные собрания всех десяти провинций ЮАР.

За четыре дня в голосовании приняло участие 19 726 579 человек. Как и следовало ожидать, Африканский национальный конгресс (АНК), в состав которого вошли Конгресс южноафриканских профсоюзов и Коммунистическая партия Южной Африки, одержал разгромную победу, набрав почти 63 % голосов, то есть лишь чуть меньше, чем большинство в две трети голосов, необходимое для одностороннего внесения поправок во . Как того требует этот документ, АНК сформировал правительство национального единства с прежней правящей Национальной партией и Партией свободы Инката, каждая из которых получила более 20 мест в Национальной ассамблее. Первым актом нового южноафриканского парламента было избрание многолетнего лидера движения против апартеида Нельсона Манделы президентом, что сделало его первым чернокожим главой государства в истории ЮАР.

Дата 27 апреля теперь является , официальным выходным днём ​​в Южной Африке.

Результаты

Национальная ассамблея 
400 членов Национального собрания, нижней палаты южноафриканского парламента, были выбраны по партийным списком пропорционально доле каждой партии в национальном голосовании.

Сенат 
90 членов Сената были выбраны по 10 от каждой провинции вновь избранными законодательными собраниями провинций. Места в сенате каждой провинции распределялись пропорционально представительству партий в законодательном органе провинции.

В 1997 году, после принятия окончательной Конституции взамен временной, Сенат был преобразован в Национальный совет провинций; его политический состав остался прежним, но члены были разделены на постоянных и специальных делегатов, как описано в следующей таблице.

Провинциальные выборы 
Члены провинциальных законодательных органов избирались по партийным спискам пропорционально доле каждой партии в итогах голосования. Следующая таблица суммирует результат, показывая только партии, которые выиграли хотя бы одно место. Партия большинства в каждом законодательном органе выделена жирным шрифтом.

В следующих таблицах подробно представлены результаты в каждой провинции.

Восточно-Капская провинция

Фри-Стейт

Гаутенг

Квазулу-Натал

Восточный Трансвааль

На момент выборов провинция называлась Восточный Трансвааль; своё современное название (Мпумаланга) она получила 24 августа 1995 года.

Северо-Западная провинция

Северо-Капская провинция

Северный Трансвааль

На момент выборов провинция называлась Северный Трансвааль; своё современное название (Лимпопо) она получила в 2003 году.

Западно-Капская провинция

Организация и подсчёт 
Партия свободы Инката присоединилась к выборной кампании поздно и была добавлена ​​в уже напечатанные бюллетени для голосования с помощью наклейки.

В сельской местности со слабо развитой инфраструктурой люди несколько дней проводили в очереди, чтобы проголосовать.

Стивен Фридман, во время выборов 1994 года возглавлявший отдел анализа информации Независимой избирательной коммиссии, в статье о 20-й годовщине выборов, опубликованной Sunday Independent, заявил, что отсутствие списков избирателей затруднило проверку результатов выборов, что привело к многочисленным обвинениям в мошенничестве. Фридман охарактеризовал выборы как «техническую катастрофу, но политический триумф», отметив, что окончательные результаты были результатом согласованного компромисса, а не точного подсчёта поданных голосов, так как, невозможно получить точный результат при подобных обстоятельствах проведения выборов. Он считает, что победа Партии свободы Инката в провинции Квазулу-Натал позволило Национальной партии получить 20 % голосов и должность вице-президента; одновременно помешав АНК получить большинство в две трети с возможностью в одностороннем порядке написать новую конституцию, тем самым предотвратив гражданскую войну.

Примечания

Ссылки 

 US Department of the Army, South Africa Country Study, "The 1994 Elections "
 IEC results for 1994 election
 Proportional representation and alternative systems

Выборы в ЮАР
ЮАР
1994 год в ЮАР
Апрель 1994 года